E421 – strada europea
 E421 – locomotiva elettrica delle Ferrovie dello Stato Italiane